Emil Jančev – calciatore bulgaro, centrocampista
 Ivan Jančev – attore bulgaro
 Todor Jančev – ex calciatore bulgaro, centrocampista